Osoby o tym nazwisku:
 Jiří Zídek – czeski koszykarz (1944–2022)
 Jiří Zídek – czeski koszykarz (ur. 1973)